Schleiden är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ludwig Schleiden (1802–1862), tysk målare
 Matthias Jacob Schleiden (1804–1881), tysk botaniker
 Rudolf Schleiden (1815–1895) tysk ämbetsman, diplomat och politiker 
 Wilhelm Hübbe Schleiden (1846–1916), tysk kolonialpolitiker och teosof

Se även  
 Johannes Sleidanus